През 2008 г. се провежда 34-тото по ред състезание по снукър Мастърс. Турнирът се състои между 13 и 20 януари в Лондон и е спечелен от англичанина Марк Селби, който побеждава във финалния мач Стивън Лий с 10 на 3 фрейма. За Селби това е първа титла в професионалната му кариера.

Резултати

Предварителен кръг 
В предварителния кръг 4 играчи, които са достигнали до състезанието, играят по между си. Това са Райън Дей, Бари Хокинс, Стив Дейвис и Марко Фу (Първите 16 от ранглистата автоматично биват поканени).

  Райън Дей побеждава  Бари Хокинс 6 – 2
  Марко Фу побеждава  Стив Дейвис 6 – 2

Двама играчи постигат най-големи брейкове в турнира от по 141 точки и това са Марк Селби и Кен Дохърти

Основна схема

Сенчъри брейкове 
На турнира са постигнати 28 сенчъри брейка:
 Марк Селби 141, 132, 125, 124, 107, 103
 Кен Дохърти 141, 123, 114, 101
 Дин Джънхуй 135
 Райън Дей 120, 113
 Нийл Робъртсън 118
 Марк Уилямс 118
 Рони О'Съливан 112
 Греъм Дот 107
 Стивън Магуайър105, 103
 Питър Ебдън 105
 Стивън Хендри 105
 Марко Фу 104, 100

Мастърс (снукър)